Теляна Сантос Перейра (родена на 20 юли 1988 г. в Агуас Белас) е професионална бразилска тенисистка. Най-високото ѝ място в световната ранглиста е номер 74.

На 19 април 2015 г. Перейра става първата бразилка, печелила титла от тура на WTA от 27 години насам. Тя вдига трофея в Богота, след като във финалната среща надиграва Ярослава Шведова със 7 – 6, 6 – 1. На 1 август 2015 г. печели и втората си титла на такова ниво, този път на родна земя във Флорианополис, където побеждава германката Аника Бек с 6 – 4, 4 – 6, 6 – 1 във финала.

Перейра има 22 титли на сингъл и 10 на двойки от веригата на ITF. Участва и в отбора на Бразилия за Фед къп, а съотношението ѝ победи—загуби е 21 – 5.

Финали на турнири от WTA Тур

Сингъл: 2 (2 – 0)

Финали на турнири от сериите 125 на WTA Тур: 1 (0 – 1)

Двойки: 1 (0 – 1)

ITF Финали: 52 (32 – 20)

Сингъл: 30 (22 – 8)

Двойки: 22 (10 – 12)

Източници

Външни препратки 
 
 

Родени през 1988 година
Бразилски тенисистки